Labouré ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Labouré (1806–1876), römisch-katholische Ordensfrau
 Guillaume-Marie-Joseph Labouré (1841–1906), französischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche
 Théodore Labouré OMI (1883–1944), französischer Ordensgeistlicher und Generaloberer der Oblaten der Unbefleckten Jungfrau Maria